A CONCACAF-futsalbajnokság (angolul: CONCACAF Futsal Championship) egy a CONCACAF által kiírt nemzetközi futsaltorna, amit 1996 óta négy évente rendeznek meg.

Eredmények

Éremtáblázat

Országok szereplése

Kapcsolódó szócikkek 
Futsal-világbajnokság

További információk 
 A CONCACAF hivatalos honlapja

CONCACAF
Futsal